Rude kan syfta på:

Geografi

Danmark 

 Rude, Själland – en ort

Kroatien 

 Rude (ort i Kroatien), Zagrebs län,

Sverige 

Rude, Ulricehamns kommun - en småort i Ulricehamns kommun

Tyskland 
Rude, Flensburg, stadsdel i Schleswig-Holstein

Personer 
 Dick Rude (född 1964), amerikansk skådespelare och filmregissör
 Fernand Rude (1910-1990), fransk historiker
 François Rude (1784–1855), fransk skulptör
 George Rudé (1910–1993), brittisk historiker
 Olaf Rude (1886–1957), dansk målare
 Rick Rude (1958–1999), amerikansk fribrottare
 Sophie Rude (1797-1867), fransk konstnär
 Steve Rude (född 1956), amerikansk serietecknare

Övrigt 
 Rude (låt av Magic!), låt från 2014 av Magic! på albumet Don't Kill Magic
 Rude of the Turks, figur i ett datorspel

Robotskapade Kroatienförgreningar